Romaguera o esbarzer, planta del subgènere Rubus (també anomenat Eubatus)
 Biografies:
 Francesc Romaguera, jurisconsult natural de la Bisbal d'Empordà 
 Joaquim Romaguera i Ramió (Barcelona, 1941 - 2006), historiador del cinema
 Josep Romaguera (1642-1723), autor de l'únic llibre d'emblemes en català
 Madrona Romaguera i Pla (Sant Feliu de Guíxols, 1856-1942), llevadora